Waldeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Johannes Waldeyer (1901–1970), deutscher Anatom, Großneffe von Wilhelm von Waldeyer-Hartz
 Hugo von Waldeyer-Hartz (1876–1942), deutscher Marineoffizier und Schriftsteller, Sohn von Wilhelm von Waldeyer
 Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836–1921), deutscher Anatom (1916 nobilitiert)

Waldeyer bezeichnet als Kurzform:
 Waldeyer – Anatomie des Menschen. 1942 von Anton Johannes Waldeyer begründetes Lehrbuch, 18. Auflage 2009, ISBN 3110193531  

Siehe auch:
 Waldeyerscher Rachenring